de volgende personen:
 Damien Carême, Frans politicus
 Marie-Antoine Carême, Frans topchef
 Maurice Carême, Belgisch dichter

 of:
 Maurice Carême Museum, museum in Anderlecht gewijd aan Maurice Carême
 Vastentijd, vertaald in het Frans carême 
 Carema, een gemeente in Piëmonte, Italië, die in het Frans Carême heet